Skrótowiec ADH może oznaczać: 
 Hormon antydiuretyczny  – hormon
 Dehydrogenaza alkoholowa  – enzym
 Atypowa hiperplazja przewodowa (od ang. Atypical ductal hyperplasia) – łagodne schorzenie piersi
 Port lotniczy Ałdan – kod IATA, portu lotniczego Ałdan, koło Jakucka (Rosja)